Wulffen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Wulffen (* 1940), deutscher Botschafter
 Christian Wulffen (* 1954), deutscher Künstler
 Christian Wulffen, Pseudonym von Wolfgang Paul (Schriftsteller) (1918–1993), deutscher Schriftsteller
 Erich Wulffen (1862–1936), deutscher Kriminologe
 Thomas Wulffen (* 1954), deutscher Kunstkritiker und Kurator, Präsident der deutschen Sektion der AICA
sowie ein Teil des Familiennamens von
 Stephan Schmidt-Wulffen (* 1951), deutscher Kunsttheoretiker und Rektor der Akademie der bildenden Künste Wien
 Ludolf von Wenge-Wulffen, von 1872 bis 1875 Landrat des Kreises Jülich
 Wulf-Dieter Schmidt-Wulffen (* 1941), deutscher Sozialwissenschaftler, Geograf, Afrika- und Rassismus-Experte und Sammler

von Wulffen ist der Name 
 eines deutschen Adelsgeschlechts, siehe Wulffen (Adelsgeschlecht)
mit den Namensträgern

Siehe auch:
 Wulfen